Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Outaouais

Alleyn-et-Cawood

Aumond

Blue Sea

Boileau

Bois-Franc

Bouchette

Bowman

Bristol

Bryson

Campbell's Bay

Cantley

Cayamant

Chelsea

Chénéville

Chichester

Clarendon

Déléage

Denholm

Duhamel

Egan-Sud

Fassett

Fort-Coulonge

Gatineau

Gracefield

Grand-Remous

Kazabazua

L'Ange-Gardien

L'Île-du-Grand-Calumet

L'Isle-aux-Allumettes

Lac-des-Plages

Lac-Sainte-Marie

Lac-Simon

La Pêche

Litchfield

Lochaber

Lochaber-Partie-Ouest

Low

Maniwaki

Mansfield-et-Pontefract

Mayo

L'ancien maire Normand Vachon redevient maire de la municipalité .

Messines

Montcerf-Lytton

Montebello

Montpellier

Démission d'André Beaulieu (conseiller #1) le .

Mulgrave-et-Derry

Namur

Notre-Dame-de-Bonsecours

Notre-Dame-de-la-Paix

Notre-Dame-de-la-Salette

Otter Lake

Papineauville

Plaisance

Pontiac

Portage-du-Fort

Rapides-des-Joachims

Ripon

Saint-André-Avellin

Saint-Émile-de-Suffolk

Saint-Sixte

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Shawville

Sheenboro

Thorne

Thurso

Val-des-Bois

Val-des-Monts

Waltham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Outaouais
Histoire de l'Outaouais
 Résultat